Le tournoi de tennis du Brésil est un tournoi de tennis professionnel. L'édition féminine 1985 se dispute à São Paulo du 18 au .

Mercedes Paz remporte le simple dames. En finale, elle bat Laura Arraya, décrochant à cette occasion le  de sa carrière sur le circuit WTA.

L'épreuve de double voit quant à elle s'imposer Gabriela Sabatini et Mercedes Paz.

Résultats en simple

Parcours

Tableau

Résultats en double

Parcours

Tableau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Tournoi de tennis du Brésil
 Saison 1985 de la WTA

Liens externes 
  Site officiel du tournoi

Navigation 

WTA 1985
Bresil
Sport au Brésil en 1985
Compétition de tennis à São Paulo
Tennis en mars 1985